Molekulska formula -{C20H24O6}- se može odnositi na:

 Dibenzo-18-kruna-6
 Laricirezinol